Сан-Висенти (), Мыс святого Викентия — мыс на юго-западе Португалии, образующий вместе с соседним мысом Сагриш самый юго-западный выступ европейского материка. Мыс представляет собой западную окраину португальского региона Алгарви, который заканчивается здесь скалистым берегом со скудной растительностью, достигающим высоты до 70 м.

Мифология 
Со времён неолита мыс являлся священным местом, о чём свидетельствуют установленные в его окрестностях менгиры. В эпоху финикийцев он был посвящён божеству Мелькарту. Древние греки называли это место Офиусса (страна змей), а его жителей — эстримни (жители края). Для римлян мыс являлся магическим местом на краю света, связанным с заходом солнца и местом проживания богов. Они называли его Promontorium sacrum. Христиане назвали мыс в честь святого Викентия Сарагосского, покровителя мореплавателей. Согласно легенде, лодку с его телом море вынесло именно в этом месте.

Судоходство 
На мысе Сан-Висенте находится маяк, свет которого виден на расстояние 32 морские мили (около 60 км). Он считается самым мощным в Европе. Вокруг мыса проходит один из самых используемых в мире морских путей. Суда, обходящие мыс, держат значительную дистанцию безопасности.

В 1420-х годах в этих местах Генрих Мореплаватель основал морскую обсерваторию и школу навигаторов. У мыса Сан-Висенте на протяжении веков происходили многочисленные морские сражения. Наиболее значимыми из них являются:

 , между кастильским и португальским флотами;
 Битва у мыса Сан-Висенте (1641), между испанским и голландским флотами;
 , между испанской и бранденбург-прусской эскадрами;
 Битва у мыса Сан-Висенте (1693), между французским и англо-голландским флотами;
 Битва у мыса Сан-Висенте (1719), между британским и испанским флотами;
 , между испанским и алжирским флотами;
 Битва у мыса Сан-Висенте (1780), между британским и испанским флотами;
 Битва у мыса Сан-Висенте (1797), между британским и испанским флотами;
 , между мигелистским и оставшимся лояльным короне португальским флотами.

Туризм 

Мыс интенсивно посещаем туристами из окрестных курортов Алгарве, приезжающими на автобусах.

См. также 
 Рока (мыс) — самый западный мыс континентальной Европы

Примечания

Ссылки 

 Информация о мысе на сайте Avesdeportugal.info 

Мысы Португалии
Алгарви
Мысы Атлантического океана